Хоккейный клуб Динамо (укр. Динамо) — украинский хоккейный клуб из Харькова, основан в 1979 году.

История 
Основан в июле 1979 году на базе молодёжного состава московского «Динамо», который перед этим победил в чемпионате страны среди юниоров. В Харьков приехало пятнадцать игроков во главе со старшим тренером Валентином Егоровым. К ним добавились также молодые хоккеисты из Воскресенска, Киева, Минска, Уфы, Пензы, Новокузнецка.

Начинать В. Егорову и его помощникам пришлось с нуля. Первый сезон в западной зоне второй лиги «Динамо» провело достаточно уверенно. Новичок занял место в середине турнирной таблицы и делегировал после окончания чемпионата ряд ведущих игроков в клубы более высокого ранга. Последнее не ухудшило позиции харьковчан.

Второй сезон «Динамо» провело ещё успешнее. Команда заняла в зоне третье место и получила право участвовать в переходном турнире с коллективами первой лиги. Однако сразу клубу не удалось преодолеть этот барьер. Хотя его запомнили: его хоккеисты смогли выиграть хотя бы по разу у всех участвовавших в турнире клубов первой лиги. По окончании сезона ряд игроков «Динамо» оказался в именитых клубах.

Костяк коллектива сохранился и в третьем чемпионате повзрослевшее «Динамо» перешло в первую лигу. В зональном турнире харьковчане оказались на втором месте. Но в соревнованиях лучших клубов второй лиги были первыми и получили право на повышение рейтинга.

В первой лиге «Динамо» задержалось на шесть лет. Играя в первом эшелоне, харьковская команда уверено набирала силу. Первый сезон в компании гораздо более опытных соперников коллектив закончил на седьмом месте, во втором стал четвёртым, а затем уже неизменно входил в число участников переходных турниров с клубами высшей лиги. Дважды «Динамо» максимально приближалось к цели.

На Чемпионате страны 1987—1988 гг. харьковчане заметно улучшили позиции. Вновь возглавивший команду В. Егоров настроил игроков на максимальный результат. «Динамо» выиграло предварительные соревнования, в переходном турнире выступило без сбоев, чем в итоге досрочно обеспечило себе место среди грандов отечественного хоккея.

В дебютном сезоне в высшей лиге СССР — 1988/89 — харьковчане заняли предпоследнее, 13-е место в первом этапе, а затем стали 4-ми из 10 участников переходного турнира, сохранив место в высшей лиге. По итогам следующего сезона команда покинула класс сильнейших (последнее место в первом этапе и 8-е в переходном турнире). В 1990—1992 гг. команда вновь выступала в первой лиге (и оба раза вновь участвовала в переходных турнирах), после чего прекратила существование.

«Динамо» было воссоздано на базе любительского хоккейного клуба «Харьковские Акулы» (основанного в 2008 году), который 25 июля 2011 года был принят в состав учредителей ПХЛ. В 2012 году было восстановлено историческое название клуба — «Динамо».

Команда провела один сезон в чемпионате ПХЛ, заняв по его итогам 4-е место. Почётным президентом клуба является Михаил Маркович Добкин, вице-президенты: Геннадий Адольфович Кернес и Сергей Леонидович Ковалёв.

В сентябре 2013 года Михаил Добкин сообщил, что клуб не примет участие в чемпионате Украины и сохранит лишь детскую секцию

Современность 
В 2017 году команда была воссоздана под названием молодёжный хоккейный клуб (МХК) «Динамо». В первом же сезоне УХЛ 2017/18 она заняла 4-е место в регулярном чемпионате и завоевала «бронзу» в плей-офф лиги.

В апреле 2018 года младшие хоккеисты клуба Владислав Гурко, Даниил Бабчук, Алексей Сиротенко, Дмитрий Халин выступили за Юниорскую сборную Украины по хоккею с шайбой (Первый дивизион группы B). На счёте Сиротенко 1 шайба и 2 результативные передачи. У Бабчука — 1 шайба и 1 передача, у Халина — 2 передачи. Вратарь Владислав Гурко попал в ТОП-5 всех вратарей группы (4-я позиция с 93,02 % отбитых шайб).

Результаты по сезонам (с 2012 г.) 
Источники:.

Сокращения: И = Игры, В = Выигрыши, ВО = Выигрыши вне основного времени игры, ПО = Поражения вне основного времени игры, П = Поражения, ГЗ = Голов забито, ГП = Голов пропущено, О = Очки, Место = Место в регулярном чемпионате

Текущий состав команды 
Основные сокращения:
А — ассистент, К — капитан, Л — левая, П — правая, ЛК — левый крайний, ПК — правый крайний, Ц — центровой,  — травмированный.

По состоянию на 28 марта 2018

Награды и достижения 
  (2018) — результат плей-офф УХЛ.

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт
 МХК «Динамо» (Харьков) на сайте Eliteprospects
 
 Видеоканал МХК «Динамо» на YouTube
 Болельщики МХК «Динамо» на Facebook

Хоккейные клубы СССР
Хоккейные клубы Украины
Спортивные клубы Харькова
Появились в 1979 году в СССР